Płaczki peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Płaczki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Płaczki, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Płaczki, un village de la voïvodie de Silésie.